Сергієнко — слов'янське українське прізвище, яке походить від імені Сергій.

Відомі носії 
 Сергієнко Антон Ігорович (* 1993) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сергієнко Борис Петрович (1933) — український геодезист, географ-картограф, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Сергієнко Василь Миколайович (1956—2014) — український журналіст, поет, соціолог, громадський діяч, один із Небесної сотні. Герой України. Помер через катування.
 Сергієнко Василь Тимофійович (1903—1982) — радянський військовий і політичний діяч.
 Сергієнко Володимир Володимирович (1971) — громадський діяч, український російськомовний письменник, перфомер.
 Сергієнко Володимир Петрович (1954) — доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 Сергієнко Галина Дмитрівна (1934—після 2000-х) — український зоолог.
 Сергієнко Григорій Якович (1925) — український історик, дослідник історії козацтва, суспільно-політичного руху в Україні XIX ст., проблем шевченкознавства.
 Сергієнко Едуард Володимирович (1983) — казахстанський футболіст українського походження, півзахисник «Тараза».
 Сергієнко Євген Геннадійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сергієнко Іван Васильович (1918—1943) — один із керівників підпільної і партизанської боротьби в Україні, секретар Київського підпільного обкому КП(б)У. Герой Радянського Союзу.
 Сергієнко Іван Васильович (1936) — український вчений у галузі інформатики, обчислювальної математики, системного аналізу та математичного моделювання. Академік Національної академії наук України.
 Сергієнко Іван Терентійович (1909—1977) — Герой Соціалістичної Праці.
 Сергієнко Ігор Володимирович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сергієнко Костянтин Олександрович (1978—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сергієнко Костянтин Павлович (1981—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сергієнко Леонід Григорович (1955) — український політик.
 Сергієнко М. — одне з прибраних імен Михайла Грушевського.
 Сергієнко Микола Іванович (1957—2015) — український залізничник, начальник Придніпровської та Донецької залізниць, перший заступник керівника Укрзалізниці.
 Сергієнко Микола Маркович (1934) — професор, доктор медичних наук, член-кореспондент НАН та АМН України, лауреат Державної премії України.
 Сергієнко Оксана Миколаївна (1988) — українська поетеса, прозаїк, публіцист.
 Сергієнко Оксана Віталіївна, більш відома як Ксана Сергієнко (нар. 1984) — російська, українська та американська співачка, поетеса та акторка «Ленінград Центру».
 Сергієнко Олександр Іванович (1947) — український політик.
 Сергієнко Олександр Федорович (1932—2016) — український громадський і політичний діяч, шістдесятник, політв'язень.
 Сергієнко Петро Трохимович (1902—1984) — український актор характерно-героїчного плану.
 Сергієнко Раїса Михайлівна (1925—1987) — українська співачка (лірико-драматичне сопрано). Народна артистка СРСР.
 Сергієнко Роллан Петрович (1936) — український кінорежисер. Лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка.
 Сергієнко Роман Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сергієнко Сергій Анатолійович (1975) — проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті Кременчуцького національного університету.
 Сергієнко Сергій Миколайович (1971) — кандидат медичних наук України, лауреат Премії Президента України для молодих учених.
 Сергієнко Сергій Олексійович (1988—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сергієнко Сергій Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сергієнко Софія (звукорежисер) — радянська українська звукооператорка і звукорежисерка кіностудії ім. О. Довженка.
 Сергієнко Юрій Іванович (1940—1992) — український футбольний арбітр.

Примітки 

Українські прізвища